Сан-Агустин может означать:
 Сан-Агустин — муниципалитет в Испании.
 Сан-Агустин (Кордова) — город и муниципалитет в департаменте Каламучита провинции Кордова (Аргентина).
 Сан-Агустин — посёлок городского типа и муниципалитет на юге Колумбии.
 Сан-Агустин — город и муниципалитет в Мексике.
 Сан-Агустин — город в Сальвадоре, в департаменте Усулутан.
 Культура Сан-Агустин — археологическая культура в Колумбии
 Первоначальное название колонии Сент-Огастин на территории современных США.